Por bipartidismo en España se puede entender cualquiera de los siguientes sistemas políticos caracterizados por la hegemonía de dos partidos en España:
 Turno pacífico (1881-1923), dominado por el Partido Conservador y el Partido Liberal;
 Bipartidismo en España posterior a la Transición (1982-2015), dominado por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español.